Příjmení Schmid nosí více významných osobností:

 Alfred Schmid (1857–1911) – rakouský politik německé národnosti
 Euchar Albrecht Schmid (1884–1951), německý právník, spisovatel a nakladatel
 Harald Schmid (* 1957) – bývalý německý atlet
 Heinrich Schmid (1855–1928) – rakouský pedagog a politik německé národnosti
 Helga Schmidová (* 1960) – německá diplomatka
 Heidi Schmidová (* 1938) – německá sportovní šermířka
 Hermann Schmid (1907–1994) – český římskokatolický kněz litoměřické diecéze, papežský prelát a osobní arciděkan
 Jan Schmid (* 1936) – český herec, režisér, kulturní publicista, textař, výtvarník, ilustrátor, scenárista, dramatik, moderátor, divadelní manažer a organizátor, divadelní pedagog a manžel herečky Jany Synkové
 Julius Schmid (1854–1935) – rakouský malíř a kreslíř
 Manfred Schmid (1854–1935) – rakouský sáňkař
 Mauro Schmid (* 1999) – švýcarský silniční cyklista
 Michael Schmid (* 1984) –  švýcarský akrobatický lyžař
 Sven Schmid  (* 1978) – bývalý německý sportovní šermíř, kordista

podobné
 Schmidt – více jmen
 Šmíd – více jmen
 Šmída – více jmen
 Šmídová – více jmen

Německá příjmení